Saint Cléophas est l'un des soixante-douze disciples du Christ rencontré sur le chemin d'Emmaus;
Saint-Cléophas est une municipalité du Québec nommée en l'honneur de Saint Cléophas.

Homonymie